Il doppio del Penza Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Kudryavtsev ha fatto coppia con Evgenij Kirillov, ma ha perso nei quarti di finale contro Uladzimir Ihnacik e Konstantin Kravčuk.

Elgin ha fatto coppia con Nikolaus Moser e ha vinto in finale contro Aljaksandr Bury e Kiryl Harbatsiuk 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Evgenij Kirillov /  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)
 Michail Elgin /  Nikolaus Moser (campioni)

 Denys Molčanov /  Artem Smyrnov (semifinali) 
 Andrej Kumancov /  David Savić (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Penza Cup 2010